Халчинский — фамилия.

Известные носители:

 Халчинский, Иван Дмитриевич (1810—1856) — русский дипломат.
 Халчинский, Фёдор Лаврентьевич  (ум. 1860) — российский дипломат и финансист; тайный советник.